La Ligue des rouquins, nouvelle d'Arthur Conan Doyle également traduite en français sous le nom L'Association des Hommes Roux, ainsi que ses adaptations :
 The Red-Headed League (1921), court-métrage de la série Sherlock Holmes avec Eille Norwood dans le rôle-titre.
 The Red-Headed League (1951), épisode de la série Sherlock Holmes avec Alan Wheatley dans le rôle-titre.
 The Case of the Red Headed League  (1954), épisode de la série Sherlock Holmes avec Ronald Howard dans le rôle-titre.
 The Red-Headed League (1965), épisode de la série Sherlock Holmes avec Douglas Wilmer dans le rôle-titre.
 The Red-Headed League (1985), épisode de la série Sherlock Holmes avec Jeremy Brett dans le rôle-titre.
 The Red-Headed League (2000), épisode de la série Sherlock Holmes au 22ème siècle.